Cet article présente la liste des 20 plus gros milliardaires du monde en 2022.  Les données se basent sur le site du magazine américain Forbes qui recense les milliardaires pour l'année 2022. Le classement ne prend cependant pas en compte les fortunes publiques comme les rois ou les reines. Les données sont exprimées en dollars ($). La donnée exprimée dans la suite du classement.

Historique 

 Le classement est dominé par Bernard Arnault.
 Seuls Elon Musk et Bernard Arnault ont été premiers durant l'année.
 La première femme du classement est Françoise Bettancourt-Meyers qui est quatorzième sur la liste.

Classement

Notes et références 

2022
2022